Pauvres Diables chanson interprétée par Julio Iglesias en 1979.
 Vous les femmes, série de courts créée par Judith Siboni et Olivia Côte et initialement diffusée sur Téva.